Giovanni I Sanudo – sesto duca del Ducato di Nasso dal 1341 al 1362
 Giovanni Battista Sanudo – vescovo cattolico italiano